Многие материалы имеют хорошо изученный показатель преломления, но эти показатели часто сильно зависят от частоты света. Это явление называется дисперсией света. Стандартные измерения показателя преломления производятся на «желтом дублете» линии D натрия с длиной волны 589нанометров.

Также существуют более слабые зависимости от температуры, давления / напряжения и так далее, а также от точного состава материалов (наличие примесей и так далее); однако для многих материалов и типичных условий эти отклонения находятся на уровне процентов или меньше. Таким образом, особенно важно указать источник для измерения индекса, если требуется точность.

В общем, показатель преломления — это комплексное число, имеющее как действительную, так и мнимую части, где последняя указывает силу потерь на поглощение на определённой длине волны — таким образом, мнимую часть иногда называют коэффициентом экстинкции . Такие потери становятся особенно значительными, например, в металлах на коротких (например, видимых) длинах волн, и должны быть включены в любое описание показателя преломления.

Список

Примечания 

Оптика
Списки:Физика
Страницы с непроверенными переводами